Il termine Per Grazia Ricevuta, che trae origine dalla frase che accompagna gli Ex voto, può anche essere riferito a:

Letteratura
Per grazia ricevuta (I miracoli di Val Morel) – opera pubblicata dallo scrittore e pittore italiano Dino Buzzati nel 1971
Per grazia ricevuta – libro di Valeria Parrella, 2005

Cinema
Per grazia ricevuta – film diretto e interpretato nel 1971 da Nino Manfredi

Musica
Per Grazia Ricevuta (o P.G.R. o PGR o PG3R) – gruppo musicale italiano formato da alcuni ex-componenti dei CSI 
Per Grazia Ricevuta – primo album pubblicato dal gruppo omonimo nel 2002